H.P. Larsen eller Hans Peter Larsen kan henvise til flere personer:

 Hans Peter Larsen (politiker) (1823-1891) – dansk politiker og landøkonom
 Hans Peder Larsen (borgmester) (1857-1940) – dansk borgmester i Frederikssund
 Hans Peter Larsen (forstander) (1867-1937) – dansk forstander